Черних Богдан Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черних Валентин Костянтинович — російський, радянський драматург, кіносценарист, письменник.
 Черних Валентин Петрович — український науковець в галузі органічної хімії, ректор Національного фармацевтичного університету
 Черних Віталій Віталійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черних Владислава Валентинівна (1994—2022) — медикиня Збройних сил України, учаснця російсько-української війни.
 Черних Дмитро Олександрович ( 1985) — російський хокеїст.
 Черних Євген Сергійович (1991—2020) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Черних Іван Сергійович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Черних Ігор Анатолійович ( 1932) — кінооператор-постановник кіностудії «Мосфільм», заслужений діяч мистецтв РРФСР.
 Черних Людмила Іванівна — російський астроном.
 Черних Микола  Інокентійович  (1923—1996) — Герой Радянського Союзу.
 Черних Микола Степанович — російський астроном.
 Черних Митрофан Юхимович — генерал-майор, військовий розвідник.
 Черних Сергій Олександрович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Черних Сергій Петрович — генерал-лейтенант, перший заступник міністра внутрішніх справ України.
 Черних Юрій Митрофанович  — генерал-майор, начальнік кафедри розвідки України (1993—1997, 1998—2003).

Вулиці 
 Черних — в м. Сімферополь (Україна)
 Івана Черних — в м. Санкт-Петербург (Росія)
 Черних — в м. Томск (Росія)
 Черних — в м. Нижній Тагіл, Свердловської області (Росія)
 Черних — в м. Прокоп'євськ, Кемеровської області (Росія)
 Черних — в м. Кисельовськ, Кемеровської області (Росія)

Див. також 
 Чернихів — село в Україні, Самбірському районі Львівської області.
 Чернихівці — село в Україні, в Збаразькому районі Тернопільської області.
 Черних — село в Дмитрівськом районі, Московської області.